Брянка:

Топонимы 
 Брянка — город в Луганской области.
 Брянка — река в Бурятии.
 Брянка — посёлок в Красноярском крае России.

Техника 
 Брянка — тип баржи.
 U431 «Брянка» - десантный катер проекта 1785 (построенный в 1970 году и вошедший в состав Черноморского флота СССР под наименованием Д-455, после провозглашения независимости Украины - в составе ВМС Украины, название «Брянка» получил после переименования 7 октября 1998 года)

Примечания